

Населені пункти 
 Котовськ — місто в Тамбовській області Росії.

Історичні назви 
 Котовськ — колишня назва міста Хинчешти в Молдові (у 1940—1941 та 1944—1990 роках), де народився Григорій Котовський.
 Котовськ — колишня назва міста Подільськ Одеської області (у 1935-2016 роках), де похований Григорій Котовський.

Див. також 
 Подільськ